Tercera División er den fjerdehøjeste liga i spansk fodbold. Den blev etableret i 1928-1929. De højere ligaer er La Liga, også kaldet Primera División, La Liga 2 og Segunda División B.

Fodbold i Spanien
Etableret i 1928